Алекса́ндр Шапи́ро:
 Шапиро, Александр Борисович (род. 1969) — украинский режиссёр.
 Шапиро, Александр Борисович (псевдоним А. Свирин; 1912—1984) — писатель и поэт, врач.
 Шапиро, Александр Львович (1908—1994) — советский историк.
  (1882—1946) — европейский анархо-синдикалист.
 Шапиро, Александр Петрович (псевдонимы: Александр Танаров, Саша Пётр, Саша Пьетра; 1889/1890—1942) — российский и европейский анархист.